Hydrasterias är ett släkte av sjöstjärnor. Hydrasterias ingår i familjen Pedicellasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöstjärnor
Hydrasterias